Kar, az ember felső végtagja (vagy műszaki értelemben az ahhoz hasonlító működésű alkatrész)
Kar, a felsőoktatási intézményekben az azonos tudományágakat összefogó szervezeti egység
Kar, több személy ének- vagy zeneművek előadására összeállt csoportja
Kar, az antik drámákban a cselekményt szövegmondással kísérők megnevezése
Kar, a templomépítészetben az énekesek számára kialakított hely
Kar, régiesen az egyforma képesítésű egyének gyűjtőneve
Kar, nem hivatalos MIDI fájlkiterjesztés, mely zenei aláfestést nyújt a karaoke-hoz